Juan Vargas puede referirse a: 

 Juan Carlos Vargas (1974), actor y productor colombiano.
 Juan de Vargas Machuca, militar y político español, gobernador de Yucatán en el siglo XVII.
 Juan Vargas (político estadounidense), congresista estadounidense por California.
 Juan Vargas (militar) (1891–?), militar villista de la revolución mexicana.
 Juan Vargas Cortés (1900–1980), escultor español.
 Juan Manuel Vargas (1983), futbolista peruano.